Vesterinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1918-?), joueur d'échecs finlandais
 (1918-1993), homme politique finlandais
Vihtori Vesterinen (1885-1958), homme politique finlandais
Viljo Vesterinen (1907-1961), compositeur et accordéoniste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois